Sekar steht für:
 Sikar, einem Ort im osttimoresischen Suco Tapo/Memo

Sekar ist der Name von:

 Manuel Álvaro da Cruz (Kampfname), osttimoresischer Freiheitskämpfer